Purwanegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwanegara, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Purwanegara, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Purwanegara, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar